По́хьянмаа () — финское название области Остроботния (т.е. восточная Ботния). То же, что и Э́стерботтен () — шведское название области.

Может означать:
 Остроботния — современная провинция Финляндии.
 Остроботния — историческая провинция Финляндии
 Лен Похьянмаа (Эстерботтен) (1634–1775 годы)